Наша мала клиника је играна телевизијска серија која се приказује на ТВ Б92 и на ОБН телевизији. Она на духовит начин објашњава свакидашњи живот младих доктора, док се боре са негативним ликовима као што је госпођица Попић - веома хистерична и нетолерантна пословна директорка. Серија је, од стране неких критичара, оцењена као један од најгорих хумористичких програма у Србији

Списак епизода

1. сезона

2. сезона

3. сезона

Главне улоге

Оцена критике 
Бранислава Џунов, критичар ТВ програма у Политици, оценила је у својој рубрици ТВ барометар серију Наша мала клиника следећим речима:

Референце

Спољашње везе 
 
 списак епизода сезона 1
 списак епизода сезона 2
 списак епизода сезона 3

Српске серије
Српске серије које су се почеле приказивати 2007.
Српске серије које су се престале приказивати 2011.
Телевизијске серије на српском језику